Хребет Уинстона Черчилля () — горный хребет в Канадских Скалистых горах, расположенный в Колумбийском ледниковом поле в национальном парке Джаспер (Альберта, Канада). Хребет был назван в честь бывшего премьер-министра Великобритании сэра Уинстона Черчилля.

Восточная граница хребта начинается на западной стороне реки Санвапта от границы национальных парков Джаспер и Банф и простирается на север до водопада Санвапта. Западная граница определяется долиной реки Атабаска к востоку от горы Уорик. Долина сужается по мере приближения к континентальному водоразделу и разделяет гору Колумбия от горы Кинг-Эдвард, последняя из которых не входит в хребет Уинстона Черчилля.

Вершины хребта 
Хребет Уинстона Черчилля включает следующие горы и пики:

См. также 
 Список гор Альберты

Примечания 

Горные хребты Канады
Канадские Скалистые горы